Bedenik je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Nova Rača, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 584 stanovnika te 169 obiteljskih kućanstava.

Napomena

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Nova Rača